La synagogue Or Thora peut faire référence à :

 Synagogue Or-Thora de Tunis

 Synagogue Or Thora de Marseille